Shirley Théroux (1945-), chanteuse et animatrice québécoise ;

La famille Theroux, une famille américano-britannique d'origine canadienne-française
 Alexander Theroux (1939-), écrivain et poète américain (frère de Paul et Peter Theroux, frère d'Alexander et Peter) ;
 Paul Theroux (1941-), écrivain et romancier américain (père de Marcel et Louis Theroux) ;
 Joseph Theroux, écrivain et éducateur américain (frère d'Alexander, Paul et Peter Theroux)
 Peter Theroux, écrivain et traducteur américain, (frère d'Alexander, Joseph et de Paul) ;
 Marcel Theroux (1968-), écrivain britannique (fils de Paul Theroux) ;
 Louis Theroux (1970-), reporter britannique (fils de Paul Theroux) ;
 Justin Theroux (1971-), acteur américain (neveu de Paul, Peter et Alexander Theroux, cousin de Louis et Marcel Theroux).